Kaminka est un patronyme porté notamment par :

 Didier Kaminka (né en 1943), réalisateur, acteur, dialoguiste et scénariste français ;
 Jérémie Kaminka (né en 1973), scénariste de bande dessinée français ;
 Stéphane Kaminka, scénariste, directeur de collection et producteur de films et séries de télévision.
Patronyme juif